MFK Dukla Banská Bystrica was een Slowaakse voetbalclub uit Banská Bystrica.

Geschiedenis
De club werd opgericht op 1 juli 1965 onder de naam VTJ Dukla Banská Bystrica. In 1967 werd VTJ gewijzigd in AS en in 1968-1969 speelde de club voor het eerst in de hoogste klasse van de Tsjecho-Slowaakse competitie. In 1977 keerde de club terug, onder de naam ASVS Dukla en werd nu een vaste waarde, met uitzondering van seizoen 1982/83. In 1984/85 speelde de club Europees. In 1992 degradeerde de club. Dat jaar werd ook de naam FK Dukla aangenomen. 

Na de Slowaakse onafhankelijkheid werd de club een vaste waarde in de hoogste klasse en kon verschillende keren Europees voetbal afdwingen. In 2000 volgde een eerste degradatie. Na drie seizoenen kon de club terugkeren en bleef nu tot 2015 in de hoogste klasse. Na de degradatie uit de 2. Liga in het seizoen 2016/17 werd de club opgeheven. De club fuseerde daarop met ŠK Kremnička en kon na één seizoen terugkeren naar de tweede divisie.

Erelijst 
 Slowaakse beker
Winnaar (2x): 1981, 2005
 1. slovenská futbalová liga
Winnaar (1x): 2003

Naamsveranderingen 
 1965 — Opgericht als VTJ Dukla Banská Bystrica
 1967 — AS Dukla Banská Bystrica
 1975 — ASVS Dukla Banská Bystrica
 1992 — FK Dukla Banská Bystrica

Eindklasseringen

FK Dukla in Europa 

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Dukla Banská Bystrica

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Slowakije
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjecho-Slowakije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website

Banska Bystrica, Dukla
Banská Bystrica